Adoração, em muitas igrejas evangélicas (pentecostais ou carismáticas), bem como na Igreja Católica (Renovação Carismática Católica), refere-se a uma reunião de oração (por exemplo, noites de glória), durante a qual os fiéis se expressam espontaneamente através de orações, canções e outras práticas religiosas. Um modelo de práticas de culto de adoração está descrito no Livro dos Salmos. Não existe regulamentação sobre a forma exata da liturgiaː por exemplo, em que parte do culto deve ser colocada uma autêntica experiência pessoal com Deus, embora o mais comum seja:

cantando músicas em honra de Deus para o acompanhamento de vários instrumentos musicais, tais como piano, guitarras, bateria, 
oração congregacional espontânea (normalmente durante um intervalo entre duas músicas, todos reunidos, espontaneamente, quando começa a oração em voz alta a Deus em suas próprias palavras) 
oração com línguas (que são uma manifestação de falar em línguas) 
curas, expulsar demônios, profecia, 
imposição das mãos, 
elevação dos braços para cima, 
palmas em honra a Deus, 
dançar para Deus 
levantando gritos de glória a Deus, 
a bandeira. 

A maioria da adoração durante a oração é realizada por grupos de louvor, sendo liderada por um líder de louvor.

Ligações externas
 Liturgia - służba Boża - aut.  Anatola Matiaszuka (em polonês)
Cristianismo carismático e pentecostal
Renovação Carismática Católica